Elio Rampinelli (n. 1930) – ex calciatore italiano
 Enrico Rampinelli (1923-1944) – militare e partigiano italiano
 Ramiro Rampinelli (1697-1759) – matematico italiano